Сезон 1933 года стал 3-м для футбольного клуба «Завод имени Сталина» (с 1936 года — «Торпедо Москва»). В нём клуб впервые участвовал в двух чемпионатах Москвы за один календарный год. В весеннем первенстве торпедовцев в предварительном раунде обошёл ЦСКА. В осеннем автозаводцы заняли 4-е место, всего на одно очко отстав от победителя.

Состав

Чемпионат Москвы 1933 (весна)

Предварительный раунд

Матчи

Турнирная таблица подгруппы «А»

Чемпионат Москвы 1933 (осень)

Матчи

Турнирная таблица

Ссылки 
«Торпедо» в чемпионатах и кубках Москвы

1933
Завод имени Сталина